Walcote – miejscowość w hrabstwie Leicestershire (Anglia)
 Walcote – miejscowość w hrabstwie Warwickshire (Anglia)